Een verkeersweg:
 N384 (België)
 N384 (Frankrijk)
 N384 (Nederland), zie Provinciale weg 384

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing